Unter Null steht für:

 Unter Null (Roman) (OT Less Than Zero), Roman von Bret Easton Ellis
 Unter Null (Film) (OT Less Than Zero), Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1987
 Laurel und Hardy: Unter Null, ein Laurel-und-Hardy-Film aus dem Jahr 1930
 Unter Null (Musikprojekt), Musikprojekt und Künstlername von Erica Dunham (* um 1981), US-amerikanische Musikerin